Barkarby (district), district nabij Stockholm, Zweden
 Barkarby (plaats), plaats in bovengenoemd district
 Barkarby (metrostation), metrostation in bovengenoemde plaats
 Station Barkarby, forensentreinstation in bovengenoemde plaats, aan Mälarbanan
 Vliegveld Stockholm-Barkarby
 Bele Barkarby FF, voetbalclub
 Bakarby (parochie), parochie van de Zweedse Kerk